Bob Marley est un nom notamment porté par :
 Bob Marley (1945-1981), auteur-compositeur-interprète, chanteur et musicien jamaïcain ;
  (1967-), acteur américain.

 , chanson de Dean Brody sortie en 2012 ;
 Bob Marley, chanson de Dadju sortie en 2018.